Примера дивисион 2010/11 (познта като Ла Лига) ще е 80-ият сезон от основаването ѝ. Барселона е настоящият шампион, като спечелиха 20-ата си титла в Ла Лига предишният сезон за втори път подред. Кампаният ще започне на 28 август 2010 и ще завърши на 22 май 2011. Общо 20 отбора ще се състезават, 17 от които вече са се състезавали в сезон 2009/10 и три, които са получили промоция от Сегунда дивисион. При това, нова топка – Nike T90 Tracer – ще бъде официалната топка за всички мачове.

Отбори 
Реал Валядолид, Тенерифе и Херес изпаднаха в Сегунда дивисион 2010/11, след като завършиа на последните три места през сезон 2009/10. Тенерифе и Херес се завърнаха незабавно във второто ниво на испанския футбол след само една година в Ла Лига, докато Валядоли завърши три-годишен престой в топ дивизията на Испания.

Изпадналите отбори бяха заменени от шампиона на Сегунда дивисион 2009/10 Реал Сосиедад от Сан Себастиан, вицешампиона Еркулес от Аликанте и Леванте УД. Еркулес се завръща в топ дивизията на Испания за първи път от 13 години, докато Реал Сосиедад и Леванте унищожиха техният статут на втородивизионни отбори след само три и две години, съответно.

Информация

Класиране 

1 Финалистите за Купата на Испания, Барселона и Реал Мадрид, завършват първенството в първите 4 места, затова отборът на 7-о място се класира за Лига Европа.

Последно обновяване: 21 май 2011 г.Източник: LFP, sportec.es , Yahoo! Sport

Резултати 

Последно обновявяване: 21 май 2011 г.Източници: lfp.es и futbol.sportec

Позиции по кръг

Награди и статистика

Трофей Пичичи 
С трофея Пичичи е награждаван футболиста с най-много голове за сезона.

Последно обновяване: 21 май 2011 г.Източник: futbol.sportec

Трофей Замора 
С трофея Замора се награждава вратаря с най-малко допуснати голове спрямо мачове.

Последно обновяване: 21 май 2011 г.Източник: futbol.sportec

Асистенции 

Последно обновяване: 21 май 2011 г.Източник: ESPN Soccernet

Феър-плей класация 

Последно обновяване: 21 май 2011 г.
Източник: RFEF Доклади на съдиите, Санкции на комитета на състезанието , Комитет по обжалвания  и Директория на RFEF за феър плей класацията 

Важна белжека: Тази таблица не е броя на картоните и санкциите от мачовете

Бележки:
  Жълт картон: 1 точка/жълт картон
   Два жълти картона/изгонване: 2 точки/два жълти картона
  Директен червен картон: 3 точки/червен картон
 Включва картони на неиграещи
  Наказание за мачове (играч): когато играч е наказан за x бъдещи мачове, x може да е повече от 3. Точки: колкото x мачовете, за които е наказан
  Наказание за мачове (персонал): когато някой от персонала на клуба (не играч) е наказан за х бъдещи мачове. Точки: колкото х мачовете, за които е наказан
  Поведение на публиката: когато зрителите предизвикват безредици чрез експлозии, пламъци, хвърляне на обекти на терена, чупене на столове... и т.н. Може да бъдат слаб (5 точки), сериозен (6 точки), много сериозен (7 точки)
 Затваряне на стадиона: когато станат сериозни инциденти, които са наказани с играене без публика. 10 точки/мач със затворен стадион

Голове 
 Първи гол за сезона: Фернандо Йоренте за Атлетик Билбао срещу Еркулес, 45 минути и 54 секунди (28 август 2010)
 Първа дузпа за сезона: 8 минути и 57 секунди – Рубен Суарес (отбелязва) за Леванте срещу Севиля (28 август 2010)
 Най-бързо вкаран гол в мач: 1 минута и 13 секунди – Фернандо за Малага срещу Сарагоса (12 септември 2010)
 Най-кърсно вкаран гол в мач: 90+3 минути и 59 секунди – Хесус Датоло за Еспаньол срещу Хетафе (29 август 2010)
 Най-голяма победа: 4 гола – Атлетико Мадрид 4 – 0 Спортинг (30 август 2010)
 Най-много голове в мач, от един отбор: 5 гола
 Сарагоса 3 – 5 Малага (12 септември 2010)
 Най-много голове от загубил отбор: 3 гола
 Сарагоса 3 – 5 Малага (12 септември 2010)
 Най-много голове в мач, от един играч: 2 гола
 Хоакин Санчес за Валенсия срещу Малага (28 август 2010)
 Абдулай Конко за Севиля срещу Леванте (28 август 2010)
 Пабло Освалдо за Еспаньол срещу Хетафе (29 август 2010)
 Диего Форлан за Атлетико Мадрид срещу Спортинг (30 август 2010)
 Фернандо за Малага срещу Сарагоса (12 септември 2010)
 Хуанми за Малага срещу Сарагоса (12 септември 2010)

 Първи автогол за сезона:: Ернесто Галан (Еспаньол) за Хетафе, 61 минути и 48 секунди (29 август 2010)
 Първи хеттрик за сезона: Все още няма хеттрикове

Дисциплина 
 Първи жълт картон за сезона: Ное Памарот за Еркулес срещу Атлетик Билбао, 9 минути и 56 секунди (28 август 2010)
 Първи червен картон за сезона: Матиас Фрицлер за Еркулес срещу Атлетик Билбао, 89 минути и 41 секунди (28 август 2010)
 Най-късно даден картон: Ейбрахам Пас (жълт) в 90+2 минути и 45 секунди за Еркулес срещу Атлетик Билбао (28 август 2010)

Други 
 Най-дълго добавено време на първото полувреме: 3 минути и 18 секунди – Майорка срещу Реал Мадрид (29 август 2010)
 Най-дълго добавено време на второто полувреме: 5 минути и 10 секунди – Еспаньол срещу Хетафе (29 август 2010)

Източници 

Примера дивисион